Pietro Capuano (zm. 1214)
 Pietro Capuano (zm. 1236)